Die 1. HNL 2019/20 war die 29. Spielzeit der höchsten kroatischen Fußballliga. Die Saison begann am 19. Juli 2019.  Nach dem 26. Spieltag (7. März 2020) wurde sie wegen der COVID-19-Pandemie in Kroatien ausgesetzt und am 5. Juni 2020 wieder aufgenommen. Letzter Spieltag war der 24. Juli 2020.

Meister wurde Titelverteidiger GNK Dinamo Zagreb. Als einziger Verein neu in der Liga ist NK Varaždin.

Modus 
Die zehn teilnehmenden Mannschaften treten an 36 Spieltagen jeweils viermal gegeneinander an.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Der Neuntplatzierte bestritt im Anschluss an die reguläre Saison am 2. und am 5. August 2020 zwei Relegationsspiele gegen den Zweitplatzierten der 2. HNL.

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse auf prvahnl.hr
 Croatia 2019/20 auf RSSSF.org (englisch)
 Tabelle auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2019
Fußballsaison 2019/20